Grönvattutjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Grönvattutjärnen, Västerbotten, sjö i Norsjö kommun,  (6,86 ha)
Grönvattutjärnen, Lappland, sjö i Jokkmokks kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn